Аврамовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Аврамовка — посёлок в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Аврамовка — село в Завитинском районе Амурской области.

Украина 
 Аврамовка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Аврамовка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Аврамовка — село в  Монастырищенском районе Черкасской области